Avre bezeichnet:
 Avre (Eure), Nebenfluss der Eure
 Avre (Somme), Nebenfluss der Somme

 eine Variante des britischen Sturmpanzers Churchill (Panzer)

Avre ist der Familienname von
 Patience Avre (* 1976), nigerianische Fußballspielerin